Cet article présente la liste des villes des Antilles néerlandaises.

Île d' Aruba 

 Oranjestad

Île de Bonaire 

 Kralendijk 
 Rincón
 Antriol
 Boven Bolivie

Île de Curaçao 

 Willemstad

Île de Saba 
 Le fond

Île de Saint-Eustache (Statia) 
 Oranjestad

Île de Sint Maarten 

Antilles néerlandaises